Lencois kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lençóis (kommun), Bahia, 
 Lençóis (flygplats), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar